Parisbörsen kan syfta på:

 Parisbörsen (Paris Bourse) – tidigare namn för Frankrikes största börs, se Euronext Paris
 Parisbörsen – ett före detta börshus i Paris, se Paris gamla börshus